Husträsket kan syfta på:
Lill-Husträsket, sjö i Vindelns kommun,  (9,03 ha)
Stor-Husträsket, sjö i Vindelns kommun,  (42,3 ha)